Perimeter Aviation Ltd., действующая как Perimeter Aviation — канадская авиакомпания местного значения со штаб-квартирой в городе Виннипег, провинция Манитоба.

Компания была основана в 1960 году. В настоящее время выполняет регулярные пассажирские рейсы в 21 аэропорт провинции Манитоба, предоставляет услуги по подготовке и переподготовке лётного состава на собственных тренажёрах, а также обеспечивает грузовые перевозки и работу мобильных групп скорой медицинской помощи (санитарная авиация). Портом базирования авиакомпании и её главным транзитным узлом (хабом) является Международный аэропорт Виннипег имени Джеймса Армстронга.



Маршрутная сеть 
По состоянию на март 2010 года авиакомпания Perimeter Aviation выполняла регулярные пассажирские рейсы в следующие пункты назначения:

 Манитоба
 Беренс-Ривер — Аэропорт Беренс-Ривер
 Брендон — Аэропорт Брендон
 Броше — Аэропорт Броше
 Кросс-Лейк — Аэропорт Кросс-Лейк имени Чарли Синклера
 Дофин — Аэропорт Дофин имени Билли Бейкера
 Гарден-Хилл, Айленд-Лейк — Аэропорт Айленд-Лейк
 Годс-Лейк-Нарроус — Аэропорт Годс-Лейк-Нарроус
 Годс-Ривер — Аэропорт Годс-Ривер
 Лак-Броше — Аэропорт Лак-Броше
 Линн-Лейк — Аэропорт Линн-Лейк
 Норвей-Хаус — Аэропорт Норвей-Хаус
 Оксфорд-Хаус — Аэропорт Оксфорд-Хаус
 Ред-Сакер-Лейк — Аэропорт Ред-Сакер-Лейк
 Сент-Тереза-Пойнт, Уасагамак — Аэропорт Сент-Тереза-Пойнт
 Шаматтава — Аэропорт Шаматтава
 Тадул-Лейк — Аэропорт Тадул-Лейк
 Томпсон — Аэропорт Томпсон
 Виннипег — Международный аэропорт Виннипег имени Джеймса Армстронга
 Йорк-Лэндинг — Аэропорт Йорк-Лэндинг

 Онтарио
 Пикангикум — Аэропорт Пикангикум
 Санди-Лейк — Аэропорт Санди-Лейк

Флот 
По данным Министерства транспорта Канады в августе 2009 года воздушный флот авиакомпании Perimeter Aviation составляли следующие самолёты:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Perimeter Aviation

Авиакомпании Канады